Don Bosco Haacht, katholiek scholencomplex in de Vlaams-Brabantse plaats Haacht
Diameter op borsthoogte, methode om de dikte van de stam van een boom te bepalen